Horrocks může znamenat:

příjmení
Jeremiah Horrocks (1618–1641), anglický astronom
Jane Horrocksová (* 1964), anglická filmová a divadelní herečka

ve fikci
Tony Horrocks – postava v britské televizní mýdlové opeře Coronation Street

místo
Horrocks (kráter), kráter na přivrácené straně Měsíce